Анастасия Владимировна Шамонова (род. 28 апреля 2000 года) — российская боксёрша. Член сборной России по боксу, бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года, чемпионка России 2019 года, чемпионка Всероссийской Спартакиады (2022), чемпионка юношеских Олимпийских игр 2018 года в любителях.

Карьера 
Анастасия Шамонова родилась 28 апреля 2000 года в станице Марьянская, Краснодарский край. В 10 лет её отец отвёл в Марьянскую спортшколу № 3, к тренеру Алексею Петровичу Сахно. На первом турнире Анастасия выступала в 11 лет, но потерпела неудачу.

Уже через год спортсменка стала чемпионкой Краснодарского края в своей возрастной категории. В 2013 году Анастасия победила на первенстве Южного федерального округа.

Спортсменка четыре раза побеждала на чемпионатах России среди сверстников. Трижды становилась лучшей в Европе. Является двукратным чемпионом мира. Получила звание мастера спорта международного класса.

На Юношеских Олимпийских играх 17 октября 2018 года Шамонова Анастасия завоевала золотую медаль в весовой категории до 75 кг. В финале одержала победу со счетом 3:2 над француженкой Талья Брийо. 

На чемпионате Европы 2019 года, который состоялся в Алькобендасе в конце августа, российская спортсменка завершила полуфинальным поединком, уступила ирландской спортсменке Ифе О’Рурк по раздельному решению судей, и в результате она завоевала первую взрослую медаль на чемпионате Европы.

Примечания

Ссылки 
 
 Анастасия Шамонова — новости на сайте AllBoxing.Ru
 
 
 
 Анкета Анастасии Шамоновой 
 

Женщины-боксёры
Боксёры России
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Чемпионы России по боксу